Carondelet puede referir a:

Personas 
 Francisco Luis Héctor de Carondelet (1748-1807), gobernador español de La Luisiana Española, la Intendencia de San Salvador y de la Presidencia de Quito.
 Luis Ángel Carondelet Castaños (1787-1869), militar y político español, hijo del anterior.
 Ferry Carondelet (1473-1528), diplomático y abogado de Habsburgo.
 Jean Carondelet (1469-1544), arzobispo de la ciudad italiana de Palermo.

Lugares 
 Carondelet (Misuri), localidad actualmente conurbada con San Luis (Misuri).
 Carondelet Park un parque en la ciudad de San Luis Misuri.
 Carondelet Canal y Carondelet Street un canal y una calle en Nueva Orleans, Luisiana.
 Arrecife Carondelet un arrecife de las islas Islas Fénix en el océano Pacífico.
 Carondelet High School, una escuela católica para muchachas en Concord (California).
 Palacio de Carondelet (es el palacio presidencial) en la plaza principal (Plaza de la Independencia) de Quito, Ecuador.
Calle Carondelet calle de Madrid (España)

Navíos 
 Dos navíos de la United States Navy (Marina de los Estados Unidos) poseen el nombre USS Carondelet:
 USS Carondelet, un bote artillado en el río Misisipi durante la Guerra de Secesión.
 USS Carondelet (IX-136), un petrolero durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.
 SS Carondelet, un buque civil estadounidense activo en el transporte de inmigrantes desde La Habana a Nueva York entre 1877 y 1878.